Ра́тище — застарілий синонім слова «древко», держак списа або прапора.
 Ра́тище — застаріла назва списа.
 Ратище — колишня назва села Ратищі Тернопільського району Тернопільської області.